|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Antwerpen (officieel BNP Paribas Fortis Diamond Games) van 2015 vond plaats van 9 tot en met 15 februari 2015 in de Belgische stad Antwerpen. Het was de elfde editie van het toernooi – sinds de tiende editie waren zeven jaren verstreken. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Voor deze editie van het toernooi, georganiseerd door Kim Clijsters, werd een nieuw diamanten racket gemaakt, met 4,5 kg goud en 2008 diamanten – waarde 1,5 miljoen dollar.

Enkelspel 
Titelhoudster Justine Henin was haar titel niet komen verdedigen. Henin speelt niet meer sinds 22 januari 2011.

De als eerste geplaatste Eugenie Bouchard kwam niet verder dan de tweede ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door Mona Barthel.

Het derde reekshoofd, Andrea Petković uit Duitsland, won het toernooi. Haar beoogde tegenstand­ster in de finale, de Spaanse Carla Suárez Navarro gaf forfait wegens een nekblessure. Petković wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Antwerpen op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste van 2015.

Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Alison Van Uytvanck (WTA-102) was door middel van een wildcard voor het toernooi uitgenodigd. Zij bereikte als enige Belgische de tweede ronde, waarin zij werd uitgeschakeld door de latere winnares.
 Ook Yanina Wickmayer (WTA-66) had het toernooi betreden via een wildcard. Zij strandde al in de eerste ronde.
 Kirsten Flipkens (WTA-59) had eveneens de eerste ronde als eindstation.
 Klaartje Liebens (WTA-332) had zich via de kwalificaties een plek in het hoofdtoernooi veroverd. Daar verloor zij in de eerste ronde.

De Nederlandse Indy de Vroome wist na een geslaagd kwalificatietraject haar openingspartij van het hoofdtoernooi wel te winnen. In de tweede ronde moest zij de duimen leggen voor Dominika Cibulková.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelhoudsters Cara Black en Liezel Huber hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste Spaanse duo Anabel Medina Garrigues en Arantxa Parra Santonja won het toernooi. Zij versloegen in de finale het Belgische koppel An-Sophie Mestach en Alison Van Uytvanck, dat door middel van een wildcard tot het toernooi was toegelaten. De eindstrijd werd beslist in de match-tiebreak. Het was de eerste gezamenlijke titel voor de Spaanse dames. Medina Garrigues had daarnaast al 23 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Parra Santonja zeven.

De derde Belgische speelster, Kirsten Flipkens, had samen met de Slowaakse Dominika Cibulková een wildcard voor het toernooi gekregen. Dit team strandde al in de eerste ronde.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en Monica Niculescu uit Roemenië waren als tweede geplaatst. Zij wonnen hun openingspartij, maar moesten voor de tweede ronde verstek laten gaan wegens een dijbeenblessure van Niculescu.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Antwerpen 2015
Antwerpen